Wolfgang steht für:

 Wolfgang, männlicher Vorname
 Wolfgang (Pass), Gebirgsübergang in Davos, Schweiz
 Wolfgang (Film), dänischer Kurzfilm von Anders Thomas Jensen (1997)
 Wolfgang, Ortsteil von Davos, Schweiz, siehe Wolfgang (Pass)
 Hanau-Wolfgang, Stadtteil von Hanau 
 Jagdschloss Wolfgang, Hanau

Wolfgang ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wolfgang (1894–1970), deutscher Maler und Grafiker
 Andreas Matthäus Wolfgang (1660–1736), deutscher Kupferstecher
 Barbara Wolfgang-Krenn (1969–2019), österreichische Gastwirtin und Politikerin
 Bruno Wolfgang (eigentlich Bruno Prochaska) (1879–1968), österreichischer Schriftsteller
 Christian Wolfgang (1709–1750), deutscher Kupferstecher und Miniaturmaler
 Friedl Wolfgang (1908–1984), österreichischer Skirennläufer

 Gustav Andreas Wolfgang (1692–1775), deutscher Kupferstecher und Maler
 Jochen Geilfuß-Wolfgang (* 1963), deutscher Germanist

 Marvin E. Wolfgang (1924–1998), US-amerikanischer Kriminologe und Soziologe

Siehe auch:
 Grube St. Wolfgang
 Sankt Wolfgang
 Wolfgangsaltar
 Wolfgangskloster
 Wolfgangsee, See in Österreich
 Wolfgang Hofer (Künstlername Wolfgang; * 1950), österreichischer Schlagersänger